Grani kan syfta på:

 Grani – häst i nordisk mytologi, se Grane
 Grani – lokal slang för en stad i Nyland, Finland (, se Grankulla
 Grani (periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten, lat 6,17, long -7,43)
 Grani (periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten, lat 5,96, long -7,40)